Geeraerts steht für:

 Jef Geeraerts (1930–2015),  belgischer Autor
 Xavier Geeraerts MAfr (1894–1971), belgischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Apostolischer Vikar von Bukavu
 (13027) Geeraerts, Asteroid des Hauptgürtels